Cryptosporella — рід грибів родини Gnomoniaceae. Назва вперше опублікована 1877 року.

Класифікація 
До роду Cryptosporella відносять 73 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1877. Fungi Veneti novi vel critici vel Mycologiae Venetae addendi. Series VI. Michelia. 1(1):1-72 — P.30

Роди грибів
Сордаріоміцети